Nordmeer steht für:
 Europäisches Nordmeer
 Arktischer Ozean, nördliches Eismeer
 ein künstlicher See in Peking, siehe Beihai-Park

Siehe auch:
 Nordsee
 Ostmeer, Südmeer, Westmeer